Шкиль — фамилия. Известные носители:
 Шкиль, Андрей Васильевич (род. 1963) — украинский политический деятель и журналист.
 Шкиль, Василий Фёдорович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Шкиль, Григорий Малахович (1851—1908) — инспектор народных училищ.
 Шкиль, Николай Иванович (1932—2015) — советский педагог, математик, доктор физико-математических наук, профессор.